Stefan Lundgren kan avse:

 Stefan Lundgren (ekonom), född 1952, ekonom, fd generaldirektör SCB, riksrevisor
 Stefan Lundgren (fotograf), född 1952, fotograf, polarfarare
 Stefan Lundgren (konstnär), född 1968, konstnär och gallerist verksam på Mallorca